Fault bezeichnet:

 Fault (Computer), eine spezielle Art von Ausnahmesituation beim Ablauf von Computerprogrammen
 The Fault, eine Verwerfung in den Kliffs des Turks Head auf der antarktischen Ross-Insel
 Montereau-Fault-Yonne, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne 
 Fault (Lied), Lied von Taproot auf dem Album Welcome
 Fault, englischer Ausdruck für Verwerfung (Geologie)